Březinský rybník může znamenat:

 Březinský rybník (Klenovka) – rozloze vodní plochy 1,0 ha se nalézá asi 0,7 km jihovýchodně od centra obce Klenovka v okrese Pardubice
 Březinský rybník (Voleč) – nalézá asi 1 km západně od centra obce Voleč v okrese Pardubice při silnici I/36 vedoucí z Pardubic do Chlumce nad Cidlinou